Lingner ist der Familienname folgender Personen:

 Gudrun Lingner, deutsche Diplomatin
 Karl August Lingner (1861–1916), deutscher Unternehmer und Philanthrop
 Karl-Heinz Lingner (1925–1998), deutscher Grafiker und Maler
 Lothar Lingner (* 1942), deutscher Radsportler
 Max Lingner (1888–1959), deutscher Maler, Grafiker und Widerstandskämpfer gegen das NS-Regime
 Michael Lingner (1950–2020), deutscher Künstler, Medientheoretiker, Hochschullehrer und Publizist
 Otto Theodore Gustav Lingner (1856–1917), deutscher Maler
 Reinhold Lingner (1902–1968), deutscher Landschafts- und Gartenarchitekt
 Terry Lingner (* 1954), US-amerikanischer Fernsehproduzent und Autorennfahrer

Siehe auch:

 Lingnerschloss in Dresden
 Otto Lingner Verkehrs-GmbH